Honjo bzw. Honjō bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Saitama: Honjō (Saitama)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Honjō (Han)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Akita: Honjō (Akita) (heute: Yurihonjō)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Honjō (Han)
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Ōita: Honjō (Ōita) (heute: Saiki)
 einen historischen Stadtbezirk in Tokio: Honjo (Tokio)
 Honjō (Klan), japanische Adelsfamilie

Honjō ist der Familienname folgender Person:
 Kazuhiko Honjō (* 1960), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Tasuku Honjo (* 1942), japanischer Immunologe
 Honjō Shigeru (1876–1945), japanischer General
 Honjō Mutsuo (1905–1939), japanischer Schriftsteller